Бо́роградек () — город в северо-восточной Чехии в районе Рихнов-над-Кнежноу Краловеградецкого края.

Город расположен в долине реки Тиха Орлица в 8,5 км юго-западнее Костелец-над-Орлици. Окружен сосновыми и смешанными лесами.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт Бороградека

Города Краловеградецкого края